Elección presidencial de Chile de 1891 puede referirse a:
 la elección presidencial de Chile de julio de 1891
 la elección presidencial de Chile de octubre de 1891